

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Lesiaki – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Klonowa
 Lesiaki – dawna nazwa części wsi Emilianów w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Złoczew
 Lesiaki – kolonia w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Cewice

Inne znaczenia 
 Lesiak